Nocturne (álbum) - de Siouxsie & the Banhees
 Nocturne (canção) - da banda Secret Garden
 Nocturne (1946) - filme com George Raft
 Nocturne (2020) - filme produzido pela Amazon
 Shin Megami Tensei III: Nocturne, jogo eletrônico lançado para Playstation 2

Desambiguação